Kierityksenjärvi är ett par sjöar i Kiruna kommun i Lappland som ingår i :

Kierityksenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753329-176529), sjö i Kiruna kommun 
Kierityksenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753382-176902), sjö i Kiruna kommun 

Insjöar i Torneälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Kiruna kommun